Кубок валлійської ліги 2017–2018 — 26-й розіграш Кубка валлійської ліги. Титул вчетверте поспіль здобув Нью-Сейнтс.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 серпня 2017

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|3 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 жовтня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 листопада 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на soccerway 

2017–2018
2017 у футболі
2018 у футболі